Łukomie est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Łukomie, village de la voïvodie de Mazovie
 Łukomie, village de la voïvodie de Poméranie